Danny Ward puede referirse a las siguientes personas:
 Danny Ward (Futbolista galés) Daniel Ward; futbolista de Wrexham, Gales
 Danny Ward (Futbolista inglés), Daniel Carl Ward; futbolista de Bardford, Inglaterra.